Александр Никишин:
 Никишин, Александр Александрович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Никишин, Александр Алексеевич (1895—1939) — один из «строителей» нефтяной промышленности и высшего нефтяного образования в СССР.
 Никишин, Александр Георгиевич (род. 1955) — советский фехтовальщик.
 Никишин, Александр Николаевич (род. 1958) — командир «Витязя», Герой Российской Федерации.